Den här artikeln visar kvalspelet till herrsingeln vid Swedish Open 2011.

Spelare

Seedning 

  Diego Junqueira (Kvalificerad)
  Dustin Brown ''(Kvaltävling)
  Guillermo Olaso (Kvalificerad)
  '''Antonio Veić (Kvalificerad)

<ol start="5">
 Javier Martí ''(Kvaltävling)
 Yannick Mertens ''(Kvaltävling)
 Gianluca Naso ''(Kvaltävling)
 Jonathan Dasnières de Veigy (Kvalificerad)
</ol>

Kvalspelare

  Diego Junqueira
 ''' Jonathan Dasnières de Veigy

<ol start="3">
 ''' Guillermo Olaso
  Antonio Veić
</ol>

Kvalspel
Första kvalet

Andra kvalet
{{8TeamBracket-Tennis3-v2
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvaltävling

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Dustin Brown
| RD1-score1-1=79
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Olivier Patience
| RD1-score2-1=67
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Daniel Berta
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Gerard Granollers
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Ziad Sultan
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Stefan Borg
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2='''6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Robin Olin
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=8
| RD1-team8=

Tredje kvalet

Fjärde kvalet

Referenser
 Kvallottning

2011 – kval